Raca o RACA puede referirse a:

Raca:  anillo grande de hierro, madera o cuerda, que sirve para que una cosa a él sujeta pueda correr fácilmente por el palo o cabo a que deba estar unida
 Raca (Biblia), insulto bíblico que aparece en Mateo 5:22 
 Rača, ciudad de Serbia
 Rača (río), un río en Eslovenia
 Rača, Bratislava, barrio de Bratislava, Eslovaquia
 Raça, un pueblo de Timor Este.
Royal Academy of Culinary Arts, colegio en Jordania
 Royal Automobile Club of Australia, organización australiana

Enlaces externos